Ramel bezeichnet:
 Ramel (Adelsgeschlecht)
 Ramel (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire

Ramel ist der Familienname folgender Personen:
 Brooke Ramel, US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Edwin Ramel (1895–1941), Schweizer Dermatologe
 Ernesto Ramel (* 1934), philippinischer Ringer
 Jacqueline Ramel (* 1964), schwedische Schauspielerin und Regisseurin
 Jean-Pierre Ramel (1768–1815), General der Französischen Revolution und des Ersten Kaiserreichs
 Povel Ramel (1922–2007), schwedischer Musiker, Sänger und Komiker
 Stig Ramel (1927–2006), schwedischer Freiherr, Beamter, Geschäftsmann, Autor und CEO der Nobelstiftung

Siehe auch:
 Rahmel
 Raml
 Remel